George Allman ist der Name folgender Personen:

* George Allman (Fußballspieler) (1930–2016), englischer Fußballspieler
 George James Allman (1812–1898), britischer Zoologe
 George Johnston Allman (1824–1904), irischer Mathematikhistoriker